Карп Иванович Ковтун (15 мая 1908 — 13 ноября 1936) — лейтенант, командир звена 109-й истребительной авиационной эскадрильи 36-й авиационной бригады. Первый из уроженцев Воронежской области удостоен (посмертно) звания Героя Советского Союза.

Биография 
Родился в посёлке Шарко-Бакумовка (ныне — Панинского района Воронежской области) в семье крестьянина.

Окончил 4 класса. Работал по найму, был членом и председателем сельсовета. Член КПСС с 1931 года.

В Красной Армии с 1930 года. В 1933 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков, в 1934 — курсы командиров звеньев.

На гражданской войне в Испании 
Участвовал в национально-революционной войне в Испании с 13 октября 1933 года по 13 ноября 1933 года. Прибыл в Испанию на пароходе «Карл Лепин» в составе группы советских лётчиков под командованием капитана Рычагова. В Испании имел псевдо Ян Ковальчук

Командовал отрядом истребителей «И-15» на Центральном фронте, прикрывал Мадрид от налётов авиации противника. В воздушных боях сбил 5 самолётов противника.

13 ноября 1936 года он был сбит, таранив вражеский самолёт, при отражении воздушного налёта на Мадрид. Приземлился на территории франкистов. Его пытали, а затем ящик с изуродованным телом сбросили на базу эскадрильи с запиской «Подарок от Франко».

Похоронен на деревенском кладбище в 12 км от аэродрома Алькала-де-Энарас. Могила сохранилась

Награды 
 Герой Советского Союза.
 Орден Ленина.

Память 
 На Байковом кладбище в Киеве в 60-е годы была сооружена символическая могила Героя СССР Карпа Ковтуна
 В СССР был выпущен почтовый конверт, посвящённый К. И. Ковтуну.
 В 1980-х годах имя Героя было присвоено улице в Никольском (Левобережный район). В 1997 году название официально утверждено городской администрацией.
 1 октября 2011 года был торжественно открыт бюст Героя СССР в Аллее Героев парка посёлка Панино, рядом с братской могилой.

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте «Хронос».
 Энциклопедия Панинского района Воронежской области. Герои Советского Союза.

Участники гражданской войны в Испании
Члены КПСС
Казнённые военные